Oluf Rosenkrantz kan referere til en række medlemmer af adelsslægten Rosenkrantz:

 Oluf Nielsen Rosenkrantz til Vallø (omkring 1490 – 1545) – dansk rigsråd
 Oluf baron Rosenkrantz (1622 – 1685) – dansk adelsmand, forfatter og systemkritiker.